Valentin Vassilev ist der Name folgender Personen:

* Valentin Vassilev (Politiker) (* 1952), bulgarischer Politiker
 Valentin Vassilev (Musiker) (* 1977), bulgarisch-schweizerischer Musiker und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Walentin Wassilew (* 1998), bulgarischer E-Sportler